Il toponimo Rwimbogo può riferirsi a diversi settori del Ruanda:

Rwimbogo, settore del Distretto di Gatsibo
Rwimbogo, settore del Distretto di Rusizi